Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1958 () проводился в городе Виктория (провинция Британская Колумбия) c 3 по 7 марта 1958 года. Турнир проводился в 29-й раз. В провинции Британская Колумбия чемпионат проводился во 2-й раз, в городе Виктория — впервые.

В турнире приняли участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (в 7-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Альберта (для команды, которую возглавлял скип Matt Baldwin, это была 3-я победа и 2-я подряд, первая была в ). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Терри Браунштейн), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Murray Roberts).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команды, выходящие в тай-брейк за 1-е место

Тай-брейк 
7 марта

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

1958
Спортивные соревнования в Виктории (Британская Колумбия)
Спорт в Канаде в 1958 году
Март 1958 года